Sint-Antoniuslaan (Dilbeek)
 Sint-Antoniuslaan (Lier)

 Sint Antoniuslaan (Maastricht)